Antonio Rizzi – ciclista italiano
 Antonio Rizzi (1869–1940) – pittore italiano
 Antonio Rizzi (1998–) – rugbista a 15 italiano